Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (primo turno)
 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (secondo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Gene Mayer /  Hank Pfister (semifinali)
 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (secondo turno)
 Ray Moore /  Roscoe Tanner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1978